Il doppio del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Christopher Kas e Philipp Petzschner che hanno battuto in finale Bart Beks e Martijn van Haasteren 62-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Luxa /  David Škoch (quarti di finale)
 Jason Marshall /  Huntley Montgomery (primo turno)

 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (Campioni)
 Mounir El Aarej /  Manuel Jorquera (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2005